Ушатые (Жеряпины, Жеряпины-Ушатые) — княжеский род, Рюриковичи, происходят от Ярославских князей.  

Род внесён в Бархатную книгу. Князья Ушатые принадлежали к верхнему слою княжеской аристократии, поскольку кроме вотчин в Ярославском уезде, разрядных назначений их представители имели чин — окольничий. Историк А.А. Зимин полагал, что успехам князей Ушатых способствовали родственные связи с боярской фамилией Кошкины, на дочери которого был женат родоначальник.

Происхождение и история рода 
Родоначальник — Фёдор Иванович Ушатый (XVII колено от Рюрика), третий сын князя Ивана Михайловича Моложского, внук Михаила Давыдовича, первого Моложского князя. Фёдор — младший брат князей Андрея и Глеба Ивановича Шумаровских. Уже их отец Иван при разделе наследства Михаила Давыдовича не получил удела, поэтому владетельными князьями Ушатые не были, прозвище их не связано с отчиной. 

Князья Ушатые находились на службе у Московских князей. У родоначальника было шесть сыновей: Василий, Константин, Иван Большой по прозвищу Ляпун, Иван Меньшой по прозвищу Бородатый, Юрий и Пётр. Они служили Ивану III. Внук основателя рода Василий Васильевич имел прозвище Чулок, откуда фамилия Чулковы нескольких его потомков. Род полностью пресёкся в XXII колене от Рюрика.

Князья Ушатые владели землями в Ярославском уезде и получили в конце XV-начале XVI века поместья в Новгородских пятинах, но после смерти лиц, получивших поместья и не имевшие потомства, данные земли перешли к другим служилым фамилиям. Род имел тесные связи с Троице-Сергиевым монастырём, куда делал крупные вклады.

Известные представители 

 Князья Жеряпины-Ушатые: Григорий и Михаил Михайловичи — московские дворяне (1629).
 Князь Жеряпин-Ушатый — стряпчий (1658).

Примечания

Ссылки 
 
 В. В. Богуславский, Е. И. Куксина Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия: в 2 т. Т. 2
  
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Князья Ушатые. стр. 199-203.
 Сост. А.В. Антонов.  Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Князья Ушатые. стр. 11, 47, 55, 163, 164. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 
 к.и.н. А.В. Сергеев. Науч. стат. Князья Ярославские во второй трети XVI века. Историко-генеалогическое исследование. стр. 12, 44-45, 47, 49, 50. 

Князья ярославские
Княжеские роды России (Рюриковичи)